Pietschker ist der Familienname folgender Personen:
 Käthe Pietschker (1861–1949), geborene von Siemens
 Rudi Pietschker (1917–1999), deutscher Politiker (SPD), Bezirksbürgermeister von Berlin-Kreuzberg
 Werner Alfred Pietschker (1887–1911), deutscher Flugpionier

Siehe auch:
 Villa Pietschker, erbaut von  Käthe Pietschker für ihren Sohn Werner Alfred